Karkówka (województwo podkarpackie)
 Karkówka (mięso)